Diamond Head může být:

 Diamond Head – sopka na Havajských ostrovech
 Diamond Head (album) – album Phila Manzanery
 Diamond Head (skupina) – anglická hudební skupina